A Equipe Búlgara de Copa Davis representa Bulgária na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Bulgarian Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Búlgara)

Bulgaria